Der Name Pierre de Gondi bezieht sich auf:

 Pierre de Gondi (1533–1616), französischer Geistlicher italienischer Abstammung, Bischof von Paris und von Langres
 Pierre de Gondi (1602–1676), Herzog von Retz